Bocourt est un patronyme porté notamment par :

 Étienne-Gabriel Bocourt (1821-après 1905), dessinateur, illustrateur et graveur français ;
 Marie-Firmin Bocourt (1819-1904), zoologiste, graveur et illustrateur français.

Voir aussi 
 Bacourt
 Boécourt

Homonymie de patronyme